Le sigle E552 peut désigner:
 E552, numéro E du silicate de calcium ;
 Route européenne 552 reliant Munich (Allemagne) à Linz (Autriche).